Routh ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Routh (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Brian Routh (1948–2018), britischer Performancekünstler, Klangkünstler und Schauspieler
 Edward Routh (1831–1907), englischer Mathematiker und Naturphilosoph
 Martin Routh (1755–1854), englischer Gelehrter und Theologe

Siehe auch:
 Satz von Routh, mathematischer Satz zur Geometrie des Dreiecks